Пьер Габриэль Артюр Понруа (; ,  — , Вунёй-сюр-Вьен) — французский писатель, драматург и журналист.

Дебютировал во Французском театре трагедией на древнеримский сюжет «Старый консул» (; 1844), критика отнеслась к этому сочинению негативно, расценив как неудачную попытку конкурировать с вышедшей годом раньше «Лукрецией» Франсуа Понсара. «Это небывалое, невозможное, несбыточное действие, эти преувеличенные характеры, эта бессвязная и бестолковая драма, и эти варварские стихи — не произведут ничего, кроме скуки и отвращения», — писал о «Старом консуле» видевший пьесу в Париже Н. И. Греч.

В 1842 г. выпустил в Париже сборник стихов «Формы и цвета» (). В том же году вышло отдельной брошюрой хвалебное критическое эссе об этом сборнике, будто бы написанное англичанином Жоржем Диксом () и переведённое с английского; как указывает Ж. М. Керар, преобладает мнение, что Понруа написал его сам о себе. В 1843 г. напечатал анонимно сборник ориенталистских стихотворений «Восточные легенды» (). В 1845 г. издал двухтомный роман «Старый поэт» (), за которым последовала серия романов на древнеримские сюжеты (12 книг). В дальнейшем также предпочитал исторические темы, изредка обращаясь и к французской тематике — например, в романе «Приход Вольне» (; 1845). В 1849 г., сразу после смерти Тома Робера Бюжо, опубликовал сборник рассказов о нём «Маршал Бюжо» (). Продолжал выступать и с драматическими сочинениями: комедия «Один или другой» (; 1857), драма «Свадебный подарок» (; 1862) и др., — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона констатировал, что успехом пьесы Понруа не пользовались.

Как журналист в 1849—1851 гг. издавал в своём родном городе журнал «Эндрский представитель» (), переименованный по ходу издания в «Эндрский примиритель» (), занимавший легитимистские позиции. В 1872 г. выпускал в Пуатье еженедельный журнал Le spectre blanc, также легитимистского толка. В разные годы выступал в печати с литературной и художественной критикой — в частности, в 1855 г. привлёк к себе внимание обзором современной французской живописи, в котором квалифицировал, по аналогии с политикой, Энгра как художника-абсолютиста, а Ораса Верне как художника «конституционного».

Примечания 

Писатели Франции
Французские писатели
Драматурги Франции
Журналисты Франции